

Carriera 
Ha giocato nella massima serie indiana con l'Hyderabad e nella seconda divisione spagnola con il Mirandés.

Statistiche

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al 13 marzo 2023.

Collegamenti esterni